Pilz steht für:

 Lebewesen aus dem Reich der Pilze
 Speisepilz, in der Küchensprache
 Pilz, medizinisch eine Pilzinfektion, siehe Mykose
 Pilz (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Jetzt – Liste Pilz, österreichische Wahlpartei
 Pilz (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 Pilz (Plattenlabel), deutsches Plattenlabel
 Pilz (Unternehmen), deutscher Hersteller im Bereich Automationstechnik
 Pilz, unfreiwilliger Komparse im Jargon der Kameraleute, siehe Komparse #Pilz
 Stopfpilz, pilzförmiges Arbeits- und Schutzutensil zur Ausbesserung von Strumpfwaren

geografische Objekte:
 Villa Pilz, ehemaliges Wohnhaus in Dresden
 Pilze (Ort) (ukrainisch Пільце), Dorf in der Westukraine

Siehe auch:
 Bilz
 Heizpilz
 Piltz